Такмичење у дисциплини штафета 4 х 7,5 км  на Зимским олимпијским играма 1984. у Сарајевуу одржано је на олимпијском комплексу за скијашко трчање и биатлон Игман - Велико Поље 17. фебруара, 1984. са почетком у 12.00 по локалном времену.

На овим Играма пети пут је организована трка штафета за мушкарце. Титулу олимпијског победника у овој дисциплини освојила је (као и на претходна четири пута) штафета Совјетског Савеза.

Систем такмичења 
Биатлонска дисциплина штафета 4 х 7,5 км у мушкој конкуренцији је екипна трка. Свака екипа се састоји од 4 такмичара, од којих сваки трчи  7,5 км са два гађања, једном у лежећем, а дрго у стојећем положају. За свако гађање (5 мета) такмичар има 8 метатак, од којих 5 иде у шаржер, а препстала 3 (ако буду потребни) морају се напунити ручно. Уколико и после испуцаних 8 метака, има непогођених мета, трчи се казнени круг од по 150 метара за сваку непогођениу мету. Први тркачи свих екипа стартују истовремено, а сваки следећи, зависно од тога којим редом његов претходник из екипе стигне на месо за предају штафета. Предаја се вршидодиривањем на било ком месту на телу, у зони предаје дугој 50 метара уз надгледање посебних судија. Прво гађање, првог такмичара је на мети која одговара његовом стартном броју. Друго гађање првог и сва гађања преосталих такмичара у екипи, одвијају се на метама по редоследу стизања на гађање.

Земље учеснице 
Учествовало је 68 биатлонаца из 17 земаља.

  (4)
  (4)
  (4)
  (4)
  (4)

  (4)
  (4)
  (4)
  (4)

  (4)
  (4)
  (4)
  (4)

  (4)
  (4)
  (4)
  (4)

Коментар такмичења 
Совјетски Савез је имао јединствену историју такмичења  олимпијских биатлонских штафета, освајањем све четири трке од увођења  штафете на Зимским олимпијским играма 1968. Овај пут мали број стручњака би се кладио на совјетску штафету. У трци појединачно на 20 км, њихов најбољи пласман био је веома разочаравајући 17. место. Спринт је био мало бољи, јер су три совјетска такмичара имали пласман на 5-10-11. Међутим освојили су  Светско првенство 1983. године са два тинејџера у својој екипи, а три од четири члана екипе  из 1983. били су у олимпијској екипи за 1984. годину. Већина стручњака сматрала је Источну Немачку као фаворита, а Норвешку и Западну Немачку као кандидате за медаље.

Совјети су први пут поставили неискусног такмичара на прву измену, 21-годишњака из Лењинграда Дмитрија Васиљева, који се први пут такмичио на међународном првенству у биатлону. У трци појединачно на 20 км пласирао се на 32. место што му је било једино међународно искуство. Али Васиљев је добро скијао и гађао, па је својој екипи донео предност од 1:06 минута испред другопласиране Финске после прве измене. Чехословачка, Источна Немачка и Западна Немачка су пратиле, а само три секунде су раздвајало штафете од другог до петог места. Норвешка је била девета, са више од два минута иза водећег. Њихов такмичар Од Лирхус светски првак из 1978. (појединачно 20 км), имао је проблема са својим другим гађањем и морао је да скија два казнена круга. У другој измени Јуриј Кашкаров је бранио предност своје екипе, али је Источни Немац Франк Петер Роеч смањио предност преко пола минута, а на измани било је само 26. секунди. Олимпијски победник у спринту Ејрик Калфос вратио је Норвешку у борбу за медаље, кренуо је као трећи, 56 секунди иза лидера, са Западном Немачком на четвртом месту, 52 секунде иза Норвешке. 

У трећој измени најискуснији такмичар Совјетског Савеза Алгимантас Шална, у свом другом гађању, морао је да скија два казнена круга. Престигао га је Источни Немац Матијас Јакоб, који је направио предност четвртој измени Францу Улриху од 19 секунди испред совјетског 19-годишњег Сегеја Булигина. Петер Ангерер је Западној Немачкој обезбедио трећу позицију  само 28 секунди иза водећег, али је Норвежанин Ролф Сторсвен добро скијао и са 44 секунде заостатка од водећег и даље  држао позицију за медаљу. Водеци квартет је тада био најмање 3—4 минута испред осталих штафета. Улрих је био далеко од његовог најбољег издања, а  Норвежанин Ћел Себак је нагло повукао и пре последљег гађања престигао Улриха.  Три водеће екипе су ушле у финално гађање врло близу једна другој. Млади Булигин показао је добре нерве и имао је пет погодака заредом. Себак и Западни Немац Фриц Фишер су морали да користе два додатна метка и напустили стрелиште заједно 15 секунди иза Булигина. Млади Сибирац се храбро борио и обезбедио Совјетском Савезу пето олимпијско злато за редом, 12 секунди испред Норвешке јер је Сабак, задржао Фишера 1,2 секунде у борби за сребро. Франк Уллрицх је  за Источну Немачку освојио разочаравајуће четврто место, изгубивши преко 1:30 минута од својих конкурената у свом последњем наступу упркос дообром гађању. Олимпијска штафета била је Улрихов последњи наступ као активног биатлонца и тако је тужмно завршила његова врхунска каријера.

Резултати

Биланс медаља у дисциплини штафета за мушкарце после 6. Зимских олимпијских игара 1968—1984.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно  
У овој табели су сви они који су освојили најмање 2 медаље.

Референце

Спољашње везе 
 Резултати трке штафета 4 х 7,5 км на ЗОИ 1984. sports-reference.com

Биатлон на Зимским олимпијским играма 1984.